

Patronyme 
 Maison de L'Aubespine :
 Claude de L'Aubespine, baron de Châteauneuf-sur-Cher (?-1567), diplomate, secrétaire d'État sous François , Henri II, François II et Charles IX ;
 Sébastien de L'Aubespine (1518-1582), frère du précédent, évêque et diplomate français ;
 Guillaume de L'Aubespine, baron de Châteauneuf (1547-1629, fils de Claude de L'Aubespine, diplomate ;
 Charles de L'Aubespine, marquis de Châteauneuf (1580-1653), fils du précédent, diplomate et homme politique français, garde des sceaux sous Louis XIII et Louis XIV ;
 François de L'Aubespine, marquis de Hauterive (1585-1670), fils de Guillaume de L'Aubespine et frère du précédent, militaire français au service des États de Hollande ;
 Charlotte de L'Aubespine de Châteauneuf (1640-1725), fille du précédent, mère du mémorialiste Saint-Simon.

 François de Châteauneuf (1645-1708), religieux français ;
 Pierre Antoine de Châteauneuf (1644-1728), diplomate français.

 est également le pseudonyme de trois acteurs français du  et .
 Augustin Patissier dit Châteauneuf ;  
 Pierre Patissier dit Châteauneuf, probablement le fils du précédent ;
 Pierre Réveillon dit Châteauneuf, qui fit partie de la troupe de Molière.

Toponyme 
Châteauneuf est le nom de plusieurs communes ou anciennes communes françaises : 
 Châteauneuf, ancienne commune du Cantal, auj. intégrée à Riom-ès-Montagnes
 Châteauneuf, en Côte-d'Or
 château de Châteauneuf
 Châteauneuf, de la Loire
 Châteauneuf, en Saône-et-Loire
 Château du Banchet
 Châteauneuf, en Savoie
 Châteauneuf, en Vendée
Châteauneuf-de-Bordette, dans le Drôme
Châteauneuf-de-Chabre, dans les  Hautes-Alpes
Châteauneuf-de-Contes, le nom porté de  1961 à 1992 par Châteauneuf-Villevieille, dans les Alpes-Maritimes 
Châteauneuf-de-Gadagne, dans le Vaucluse
Châteauneuf-de-Galaure, dans la Drôme
Châteauneuf-d'Entraunes, des Alpes-Maritimes
Châteauneuf-de-Randon, en Lozère ; gentilé : Castelrandonnais
Châteauneuf-de-Vernoux, en l'Ardèche
Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine, en Ille-et-Vilaine
 Château de Châteauneuf-d'Ille-et-Vilaine
Châteauneuf-d'Oze, dans les Hautes-Alpes
Châteauneuf-du-Faou, du Finistère
Châteauneuf-du-Pape, du Vaucluse ; gentilé : Castels-Papals
 Château de Châteauneuf-du-Pape
Châteauneuf-du-Rhône, dans la Drôme
Châteauneuf-en-Thymerais, en Eure-et-Loir
Châteauneuf-Grasse, dans les Alpes-Maritimes ; gentilé : Châteauneuvois
Châteauneuf-la-Forêt, dans la Haute-Vienne
Châteauneuf-le-Rouge, dans les Bouches-du-Rhône ; gentilé : Nègreliens
Châteauneuf-les-Bains, dans le Puy-de-Dôme
Châteauneuf-les-Martigues, dans les Bouches-du-Rhône ; gentilé : Châteaunevais
Châteauneuf-Miravail, dans les Alpes-de-Haute-Provence ; gentilé : Castelnovins
Châteauneuf-lès-Moustiers, ancienne commune des Alpes-de-Haute-Provence ;
Châteauneuf-sur-Charente, en Charente ; gentilé : Castelnoviens
Châteauneuf-sur-Cher, dans le Cher
 Château de Châteauneuf-sur-Cher
Châteauneuf-sur-Isère, dans la Drôme
Châteauneuf-sur-Loire, dans le Loiret ; gentilé : Castelneuviens
 Château de Châteauneuf-sur-Loire
Châteauneuf-sur-Sarthe, en Maine-et-Loire
Châteauneuf-Val-de-Bargis, dans la Nièvre
Châteauneuf-Val-Saint-Donat, dans les Alpes-de-Haute-Provence ; gentilé : Chabannais 
Châteauneuf-Villevieille, dans les Alpes-Maritimes ; gentilé : Madounencs
Saint-Maurice-lès-Châteauneuf, dans la Saône-et-Loire ; gentilé : Castelnovimauricien(ne)s
Et d'une localité suisse:
 Châteauneuf, localité dans la commune suisse de Sion, aussi appelée Châteauneuf du Pape depuis une visite du Pape Jean-Paul II (16-)

Voir aussi 

 , forme occitane.
 , forme italienne.
 , même sens.
 Neuchâtel, même sens.
 , château neuf en anglais.

Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France